Droppa ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Droppa (* 1972), slowakischer Eishockeyspieler
 Lukáš Droppa (* 1989), tschechischer Fußballspieler